

Nom de famille 

 Freydis Eiriksdottir (née vers 970), fille d'Erik le Rouge.
 Kristín Eiríksdóttir (1981-), poétesse et auteure islandaise.

Voir aussi 
 Gyda Eiriksdatter, reine de Norvège semi-légendaire de l'époque Viking.